FDI puede referirse a:

 Las Fuerzas de Defensa Israelíes.
 La Nomenclatura FDI, utilizada para nombrar dientes en odontología.
 Frente por los Derechos Igualitarios
 FDI (fragata)

Siglas